Тульский район — топоним в России

 Тульский район — район Тульской области в 1924, 1929—1931, 1934—1957 годах
 Тульский район — название Майкопского района в 1936—1965 годах